RSVP est un sigle pouvant signifier ou faire référence à :
 « répondez, s'il vous plaît » ou « réponse attendue s'il vous plaît », souvent imprimé sur les cartons d'invitation. Ce sigle français est utilisé avec exactement la même signification en langue anglaise (RSVP).
 RSVP peut également signifier « retournez, s'il vous plaît » sur des documents imprimés recto-verso.
 Resource Reservation Protocol, en informatique.
 RSVP (René Simard vous présente), une émission télévisée québécoise (Canada) diffusée sur les ondes de Télé-Métropole dans les années 1980.
  en psychologie cognitive, c'est-à-dire une présentation d'objets visuels successifs à une vitesse élevée. Ce type de stimulation est utilisé notamment pour étudier le phénomène de clignement attentionnel.
 RSVP est aussi le dernier titre de l'album Bad Animals du groupe rock américain Heart.